Suwa kan syfta på följande platser:

Japan 

 Suwa, Nagano, stad, Nagano prefektur, 
 Suwa-gun, distrikt, Nagano prefektur,